Lino Martschini, né le  à Lucerne, en Suisse, est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2008-2009||EV Zoug U20||Juniors Élites A||3||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|2009-2010||EV Zoug U20||Juniors Élites A||17||14||13||27||2||7||7||2||9||8
|-
|2010-2011||Petes de Peterborough||LHO||61||20||38||58||12||-||-||-||-||-
|-
|2011-2012||Petes de Peterborough||LHO||63||21||35||56||8||-||-||-||-||-
|-
|2012-2013||EV Zoug||LNA||39||17||13||30||4||14||4||10||14||0
|-
|2012-2013||EV Zoug U20||Juniors Élites A||1||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|2013-2014||EV Zoug||LNA||50||15||12||27||2||6||0||2||2||4
|-
|2014-2015||EV Zoug||LNA||50||23||24||47||2||6||1||4||5||0
|-
|2015-2016||EV Zoug||LNA||50||26||28||54||6||4||0||5||5||0
|-
|2016-2017||EV Zoug||LNA||50||23||26||49||6||16||1||9||10||4
|-
|2017-2018||EV Zoug||LNA||46||15||17||32||6||5||1||1||2||6
|-
|2018-2019||EV Zoug||LNA||50||22||22||44||6||14||7||10||17||0
|-
|2019-2020||EV Zoug||LNA||49||10||26||36||2||-||-||-||-||-
|-
|2020-2021||EV Zoug||LNA||49||7||27||34||12||13||5||4||9||0
|-
| 2021-2022|| EV Zoug||LNA ||  ||

Internationales 

|2010|| -18 ans||Championnat du monde -18 ans||6||1||2||3||2|| place
|-
|2011|| Suisse -18 ans||Championnat du monde -18 ans||6||2||4||4||0|| place
|-
|2012||EV Zoug||Trophée européen||3||0||1||1||0||Phase de groupe
|-
|2012|| Suisse -20 ans||Championnat du monde junior||6||0||1||1||0|| place
|-
|2013||EV Zoug||Trophée européen||8||2||1||3||2||Phase de groupe
|-
|2013|| Suisse -20 ans||Championnat du monde junior||6||1||5||6||0|| place
|-
|2015||EV Zoug||Ligue des champions||6||0||2||2||0||Phase de groupe
|-
|2015||EV Zoug||Coupe de Suisse||2||0||0||0||0||Huitième de finale
|-
|2016||EV Zoug||Ligue des champions||3||1||0||1||0||Phase de groupe
|-
|2016||EV Zoug||Coupe de Suisse||2||1||1||2||0||Huitième de finale
|-
|2016|| Suisse||Championnat du monde||4||0||1||1||0|| place
|-
|2017||EV Zoug||Ligue des champions||5||3||1||4||0||Seizième de finale
|-
|2017||EV Zoug||Coupe de Suisse||4||2||5||7||0||Demi-finale
|-
|2019|| Suisse||Championnat du monde ||8||1||6||7||0|| place

Récompenses 
LNA
 2012-2013 : révélation de la saison
 2014-2015 et 2015-2016 : meilleur pointeur suisse de la saison

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en janvier 1993
Naissance à Lucerne
Joueur international suisse de hockey sur glace
Sportif lucernois
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Petes de Peterborough
Joueur du EV Zoug